Nim 
Nicolli Francis see related  Nicolli Francis as also a muse gadgeted by “Nim” that is a mermaid created by a Canadian game siders.!

pode ser:

Nim - um jogo
Nim - uma árvore

Desambiguação